Kruszew peut désigner en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Kruszew, village du powiat de Węgrów
 Kruszew, village du powiat de Grójec